Lodowiec Columbia – lodowiec na południowym wybrzeżu Zatoki Księcia Williama w stanie Alaska w Stanach Zjednoczonych
 Lodowiec Columbia – lodowiec w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych

Zobacz też